West Church ( für westliche Kirche, Westkirche) steht für folgende Kirchengebäude:
 West Church (Port Glasgow), Kirchengebäude in Schottland
 West Church (Tillicoultry), Kirchengebäude in Schottland

Siehe auch:
 Old West Church